Russian Art Archive Network (Сеть архивов российского искусства, RAAN) — архивный интернет-проект, запущенный в 2017 году российским музеем современного искусства «Гараж». Это открытый онлайн-каталог документов, фото- и видеоматериалов, который постоянно пополняется.

О проекте 
Проект Russian Art Archive Network (RAAN — Сеть архивов российского искусства) запущен в 2017 году на базе фондов Архива Музея «Гараж» и архивов партнеров, внесение сведений об этих фондах в специально разработанное Музеем «Гараж» приложение, а также интеграцию информации, содержащейся в базах данных партнеров. Идея создания этой онлайн-платформы принадлежит куратору и историку искусства Саше Обуховой.

Проект предусматривает поэтапную оцифровку и перенос на онлайн-платформу RAAN этих архивов. Система хранения информации разработана для RAAN фирмой Panasonic и базируется на применении оптических носителей Archival Disc.

Онлайн-платформа доступна на русском и английском языках. Каталог архива RAAN содержит в основном русскоязычные материалы, за исключением записей о документах и прессе на иностранных языках, а также сведений о выставках и событиях, происходивших за пределами СССР и России.

Основные архивы, включаемые в RAAN 
 Фонд «Художественные проекты»
 Архив Леонида Талочкина и Нины Зарецкой
 Архивные фонды музея Зиммерли при Ратгерском университете (Нью-Джерси, США)
 Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете (Германия)
 Архив Музея современного искусства «ПЕРММ» (Пермь)
 Архив ЦСИ «Типография» (Краснодар)
 Архив «Художественного журнала»
 Архив Андрея Ерофеева
 Архив Артёма Лоскутова и акции «Монстрация»

Ссылки 
 Сайт Russian Art Archive Network

Источники 

Электронные архивы
Современное искусство